Jeremy Dehner, född 25 april 1987 i Madison, Wisconsin är en amerikansk professionell ishockeyspelare som spelar för Jokerit i FM-ligan.

Hans kusin Ryan Suter spelar för NHL-klubben Minnesota Wild.

Statistik

Referenser

Amerikanska ishockeyspelare
Födda 1987
Män
Levande personer
Spelare i Jokerit
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i Green Bay Gamblers
Spelare i EHC Red Bull München